In Search of Space – drugi studyjny album zespołu Hawkwind z 1971 roku.

Spis utworów 

bonusy na wersji CD (1996 r.):

Albumy Hawkwind
Albumy muzyczne wydane w roku 1971